

Commune française 
 Saint-Méen, commune du canton de Lesneven, dans le département du Finistère ;
 Saint-Méen-le-Grand, commune du canton de Saint-Méen-le-Grand, dans le département d'Ille-et-Vilaine.

Personnage 
 Saint Méen, saint catholique (540-617)

Homonymie de toponyme